Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Andrej Čerkasov 6-2, 7-6(5).

Teste di serie

 Goran Ivanišević (campione)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)

 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Bernd Karbacher (primo turno)
 Andrej Čerkasov (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1993
ATP Tour 1993